Giovanni Pozza – critico teatrale italiano (1852-1914)
 Giovanni Francesco Pozza – calciatore italiano (1961-2011)